Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Charlie Pasarell e Roscoe Tanner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (finale)

 Colin Dibley /  Ismail El Shafei (semifinali)
 Roy Emerson /  Rod Laver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg WCT 1975